Майозамальха () — город в Месопотамии, атакованный и захваченный римской армией под командованием императора Юлиана II Отступника во время его похода против государства Сасанидов в 363 году. Майозамальха располагалась на расстоянии около 90 стадиев от сасанидской столицы Ктесифона. По всей видимости, город был сильно укреплен и хорошо защищен. Византийский историк Зосим явно намекает на это место, хотя он не называет его по имени.

Примечания

Литература 
 Smith, William. Dictionary of Greek and Roman Geography. Maogamalcha. London

Города Древней Месопотамии